Puščica je lahko:

 Puščica (ozvezdje)
 Puščica (izstrelek) - tanka, lahka palica, z navadno v obliki strešice okrepljeno konico na eni strani, za streljanje z lokom
 Puščica (smerokaz) - palici podobno znamenje za označevanje smeri
 Puščica (epigram) - kratka pesem, ki na oster in duhovit način govori o kaki osebi, stvari ali dogodku; epigram
 Puščica (škatla) - škatla za šolski pribor
 Puščica (roman) - mladinski roman Bogdana Novaka